Чжан Кайчжэнь (, романизация по Уэйду — Джайлзу: Chang Kai-Chen; родилась 13 января 1991 года в Таоюане, Китайская Республика) — теннисистка, представляющая на соревнованиях Китайский Тайбэй. Победительница пяти турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Кайчжэнь — младшая из трёх детей Чжан Цзиньлая и Жунь Юймэй; её братьев зовуи Яолунь и Яочжунь.

Китаянка родилась и выросла в пригороде Тайбэя, а теннисом начала заниматься в шесть лет — рядом с братьями, в местном теннисном клубе.

На корте Чжан предпочитает действовать у задней линии; лучший удар — бэкхенд, любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

Личные турниры

Сборная страны и национальные турниры
Теннисная ассоциация Тайваня с большим интересом относится к любым национальным турнирам по своему виду спорта, проводящимся в азиатском регионе, активно финансово поощряя своих спортсменов за результативную игру на них. Кайчжэнь, как и многие лидеры островного тенниса того времени, также несколько раз принимала участие в подобных соревнованиях, выиграв золотую медаль в одиночном соревновании Восточно-азиатских игр и дважды — в женской команде и в женском парном разряде, добравшись до финала на всеазиатских спортивных играх. Не обошлась без услуг Чжан и сборная страны в Кубке Федерации: в 2010-13 годах она приняла участие в десяти матчевых встречах в рамках региональной зоны этого турнира, выиграв в них шесть одиночных матчей и один — парный.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (3)

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (5)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (14)

Победы (10)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Тайваня